«Rui Costa» - conjunto del nombre propio Rui y el apellido Costa - puede referirse a:

 Rui Costa (1963-), político brasileño;
 Rui Costa (1972-), exfutbolista portugués;
 Rui Costa (1996-), futbolista portugués.